Pavlovac puede referirse a: 

En Bosnia y Herzegovina
Pavlovac (Banja Luka)
Pavlovac (Pale)

En Croacia
Pavlovac (Veliki Grđevac)
Pavlovac (Slunj)
Pavlovac Vrebački

En Serbia
Pavlovac (Topola)
Pavlovac (Vranje)